Бејли има више значења:
 Округ Бејли (Тексас)
 Бејли (Тексас)
 Бејли (Северна Каролина)